Diara ist
 eine alternative Schreibweise des gambischen Kleinreiches Jarra

Diara ist der Familienname von
 Gerald Diara (* 1994), tschadischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Diarra